Dukuh Tengah (Ketanggungan)
 Dukuh Tengah (Margasari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing